Violeta, diverses plantes herbàcies vegeu Viola (gènere)
 Violeta o violat, conjunt de colors blaus-vermellosos o morats-blavosos
 Violeta (planta)